Села:
 Бурякове — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Бурякове — Харківська область, Валківський район
Селище:
 Бурякове — Черкаська область, Чигиринський район